João Leite pode se referir a:
 João Leite da Silva Neto - político brasileiro e ex-jogador de futebol
 João Leite de Chaves e Melo Borba Gato - militar português
 João Leite Neto - jornalista brasileiro
 João Leite da Silva Ortiz - bandeirante e guarda-mor das Minas de Goiás
 João Leite Schimidt - advogado, professor, pecuarista e político brasileiro
 João Chagas Leite - letrista e cantor brasileiro
 João Pereira Leite - militar português
Desambiguação